Скорбь:
 Скорбь — крайняя печаль, горесть.
 «Скорбь» — американский фильм.
 «Скорбь» — рисунок Ван Гога.

См. также 
 Великая скорбь